Peder Månsson är ett personnamn som har burits av bland andra:

 Peder Månsson (latinsk namnform: Petrus Magni) (cirka 1460–1534), svensk  birihittinmunk, författare och biskop i Västerås stift 
 Peder Månsson (Stierna) (aktiv 1492–1518), svensk häradshövding
 Peder Månsson Utter (1566–1623), svensk arkivarie  och genealog